David Kämpf (né le 12 janvier 1995 à Jirkov en République tchèque) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Biographie 
Formé au KLH Chomutov (renommé en « Piráti Chomutov » en 2011), il devient professionnel en 2012-2013. Après quatre saisons passées avec Chomutov, il signe le  mai 2017 avec les Blackhawks de Chicago dans la Ligue nationale de hockey.

Il joue son premier match dans la LNH le 28 décembre 2017 contre les Canucks de Vancouver. Le 12 janvier 2018, il marque son premier but dans la grande ligue face aux Jets de Winnipeg.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 2012-2013 || Piráti Chomutov U20 || Extraliga U20 || 24 || 8 || 7 || 15 || 16 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2012-2013||Piráti Chomutov ||Extraliga ||2||0||0||0||0||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2012-2013 || SK Kadaň || 1. liga || 6 || 0 || 3 || 3 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2013-2014 || Piráti Chomutov U20 || Extraliga U20 || 8 || 5 || 10 || 15 || 6 || 1 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| 2013-2014||Piráti Chomutov ||Extraliga ||45||1||2||3||12||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014 || SK Kadaň || 1. liga || 5 || 0 || 2 || 2 || 2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 || Piráti Chomutov U20 || Extraliga U20 || 3 || 0 || 6 || 6 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Piráti Chomutov || 1. liga || 44 || 11 || 13 || 24 || 16 || 11 || 2 || 5 || 7 || 6
|-
| 2015-2016||Piráti Chomutov ||Extraliga ||42||9||4||13||22||8||0||1||1||0
|-
| 2015-2016 || Piráti Chomutov U20 || Extraliga U20 || - || - || - || - || - || 1 || 2 || 0 || 2 || 2
|-
| 2016-2017||Piráti Chomutov ||Extraliga ||52||15||16||31||16||15||3||7||10||6
|-
| 2017-2018||IceHogs de Rockford ||LAH ||33||7||11||18||14|| 13||1||0||1||2
|-
| 2017-2018||Blackhawks de Chicago ||LNH ||46||4||7||11||12||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Blackhawks de Chicago || LNH || 63 || 4 || 15 || 19 || 14 || - ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2019-2020 || Blackhawks de Chicago || LNH ||70 || 8 || 8 || 16 || 8 || 9 ||1 ||0 ||1 || 6
|-
| 2020-2021 || Blackhawks de Chicago || LNH || 56 || 1 || 11 || 12 || 20 || - ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2021-2022 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 82 || 11 || 15 || 26 || 20 || 7 || 2 || 0 || 2 || 6 

| 317 || 28 || 56 || 84 || 74 || 16 || 3 || 0 || 3 || 12

Au niveau international 

|-
| 2012 || align=left| République tchèque U17 || align=left|Défi mondial -17 ans ||5 ||0 ||0 ||0 ||4 || align=left| place
|-
| 2013 || align=left| République tchèque U18 || align=left|Championnat du monde -18 ans ||5 ||2 ||2 ||4 ||6 || align=left|  place
|-
| 2014 || align=left| République tchèque U20 || align=left|Championnat du monde junior ||5 ||1 ||1 ||2 ||4 || align=left|  place
|-
| 2015 || align=left| République tchèque U20 || align=left|Championnat du monde junior ||5 ||0 ||2 ||2 ||0 || align=left|  place

Références 

Naissance en janvier 1995
Naissance dans la région d'Ústí nad Labem
Joueur international tchèque de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur du KLH Chomutov
Joueur des IceHogs de Rockford
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Maple Leafs de Toronto